Ви́ктор Э́рик У́лоф Хе́дман (; род. 18 декабря 1990 года, Эрншёльдсвик, Швеция) — шведский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Чемпион мира 2017 года в составе сборной Швеции. Двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021).

Карьера 

Виктор Хедман является одним из самых габаритных игроков НХЛ: 198 см и 104 кг.

В декабре 2011 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» продлили контракт Хедмана на 5 лет до конца сезона 2016/2017. Сумма сделки составила $ 20 млн.

На время локаута подписал контракт с казахстанским «Барысом», который выступает в КХЛ. В Астане Хедман сразу же стал любимцем публики. Его блестящая игра не осталась без внимания. Он стал защитником месяца в ноябре.

Летом 2016 года продлил контракт с «Тампой» на 8 лет на $ 63 млн, начиная с сезона 2017/18.

В сезоне 2016/17 набрал 72 очка (16+56) в 79 матчах и стал вторым бомбардиром среди защитников НХЛ (после Брента Бёрнса) и лучшим ассистентом. Также Виктор стал рекордсменом «Лайтнинг» по очкам за карьеру среди защитников. Однако «Тампа-Бэй» впервые за 4 сезона не смогла пробиться в плей-офф. Тем не менее Хедман впервые в карьере был номинирован на «Джеймс Норрис Трофи», но в голосовании занял второе место, уступив Бёрнсу.

В сезоне 2017/18 Виктор установил личный рекорд по голам (17) и помог «Тампе» выиграть Восточную конференцию по итогам регулярного чемпионата. Защитник вновь попал в тройку финалистов в голосовании на «Норрис Трофи» и в этот раз заслуженно получил индивидуальную награду, опередив в голосовании на 221 очко Дрю Даути.

В сезоне 2021/22 набрал 85 очков (20+65) в 82 матчах, установив личный рекорд по голам, передачам и очкам в НХЛ. Хедман занял третье место по набранным очкам среди защитников после Романа Йоси (96) и Кейла Макара (86). По ходу сезона Хедман преодолел отметку в 600 набранных очков в НХЛ и вошёл в топ-50 самых результативных защитников в истории лиги. В плей-офф набрал 19 очков (3+16) в 23 матчах. Хедман стал 14-м защитником в истории НХЛ, которому удалось набрать 100 очков в матчах плей-офф. «Лайтнинг» дошли до финала, но не сумели третий раз подряд выиграть Кубок Стэнли, уступив «Колорадо Эвеланш».

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК МОДО
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Обладатели Джеймс Норрис Трофи
Обладатели Конн Смайт Трофи
Обладатели Кубка Стэнли